Stolitchna obchtina () est l'unique obchtina de l'oblast de Sofia-ville en Bulgarie.

Subdivisions 

 Kazichene

Obchtina dans l'oblast de Sofia-ville